Ниже приводится список альбомов, выпущенных на норвежском лейбле Rune Grammofon.

Примечания

Ссылки 
 

Rune Grammofon
Rune Grammofon